Atacama – cultura archeologia
Atacama – deserto
Atacama – fossa marina
Atacama – regione cilena

Pagine correlate 
Atacama Large Millimeter Array – ricerche astronomiche
Puna de Atacama – altopiano
Salar de Atacama – lago salato
San Pedro de Atacama – città
Universidad de Atacama – università